Antal Kocsis (1905-1994) – pugile ungherese
Brigitta Kocsis, nota anche con lo pseudonimo di Brigitta Bulgari (1982) – disc jockey, modella e attrice pornografica ungherese
Elemer Kocsis (1910-1981) – calciatore rumeno
Erzsébet Kocsis (1965) – ex pallamanista ungherese
Ferenc Kocsis (1891-1955) – calciatore ungherese
Ferenc Kocsis (1904-1962) – calciatore ungherese
Ferenc Kocsis (1953) – ex lottatore ungherese, specializzato nella lotta greco-romana
Gejza Kocsis (1910-1958) – calciatore ungherese con cittadinanza cecoslovacca
Gergő Kocsis (1994) – calciatore ungherese
István Kocsis (1949-1994) – calciatore ungherese
Lajos Kocsis (1947-2000) – calciatore ungherese
Péter Fülöp Kocsis (1963) – arcivescovo cattolico ungherese
Sándor Kocsis (1929-1979) – calciatore ungherese
Zoltán Kocsis (1952-2016) – pianista, direttore d'orchestra e compositore ungherese